Kha steht für:
 in manchen Umschriften den arabischen Buchstaben 
 den birmanischen Buchstaben ခ
 abwertende Bezeichnung der Thai und Lao für die indigenen, austroasiatischen Völker Festlandsüdostasiens, vor allem für die Khmu – heute in Laos als Lao Theung bezeichnet

kha steht für:
 Khasi (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache in Indien

KHA steht für:
 Khaneh Airport (IATA-Code), Flughafen von Piranschahr in den Kurdengebieten der Provinz West-Aserbaidschan im Iran

Abkürzung